34-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Сербии и Черногории с 16 — 25 сентября 2005 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Чемпионом стала сборная Греции.

Стадионы

Белград 
Белград — столица Сербия и Черногория, в которой прошли основные матчи чемпионата Европы. В Пионир холле прошли игры между командами Группы C и стыковые матчи. С четвертьфиналов матчи стали проводиться в Белград Арене.

Это был третий чемпионат Европы со столицей в Белграде. Ранее чемпионаты в Белграде проводились в 1961 и 1975 годах.

Подгорица 
В спортивном центре Морача Подгорицы прошли матчи Группа B.

Нови Сад 
Нови-Сад — столица района Воеводина. В «Спенс спорт центр» прошли матчи в Группа D.

Вршац 
Во Вршаце прошли матчи в Группе A.

Квалификация

Финальный этап

Групповой этап

Группа A — Милленниум Центр, Вршац

Группа B — спортивный центр Морача, Подгорица

Группа C — Пионир-холл, Белград

Группа D — Спенс спорт центр, Нови-Сад

Плей-офф

Матчи за 5-8 место

Стыковые матчи

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 место

Полуфинал

Финальная часть

Финал

Символическая сборная чемпионата 
  Теодорос Папалукас
  Хуан Карлос Наварро
  Димитрис Диамантидис
  Дирк Новицки
  Борис Дьяо

Итоги

Положение команд

Составы команд

Квалификация на чемпионат мира 
 Команды, занявшие с 1-6 места (Греция, Германия, Франция, Испания, Литва и Словения) попали на чемпионат мира по баскетболу 2006 в Японии без квалификации, как европейские представители.

Статистика 
Самые результативные игроки (очки в среднем за игру):
  Дирк Новицки — 26,1
  Хуан Карлос Наварро — 25,2
  Андрей Кириленко — 17,5
  Игорь Ракочевич — 16,3
  Гордан Гиричек — 15,7
  Хорхе Гарбахоса — 14,5
  Рамунас Шишкаускас — 14
  Борис Дьяо — 13,7
  Яка Лакович — 12,8
  Джон Роберт Холден — 12,5

Ссылки 
 Eurobasket 2005 Official site 
 www.fibaeurope.com
 www.fiba.com

 
2005 год в баскетболе
Баскетбол
Сентябрь 2005 года
Баскетбол в Сербии и Черногории